Martynowa oder Martynova ist der Familienname folgender Personen:

 Arina Walerjewna Martynowa (* 1990), russische Eiskunstläuferin
 Jana Walerjewna Martynowa (* 1988), russische Schwimmerin
 Jekaterina Michailowna Martynowa (* 1986), russische Läuferin
 Natalja Martynowa (* 1970), russische Biathletin
 Olga Martynova (* 1962), russische Lyrikerin und deutsche Essayistin
 Tatjana Martynowa (* 1970), russische Biathletin